Паганини — итальянская фамилия. Известные носители:

 Паганини, Алексия (род. 2001) — швейцарская фигуристка-одиночница.
 Паганини, Лучано (род. 1947) — итальянский футболист.
 Паганини, Никколо (1782—1840) — итальянский скрипач и композитор.

Произведения искусства 
Кроме того, эта фамилия, благодаря своему наиболее известному носителю, является названием или входит в название многих произведений искусства:
 «Паганини» — балет М. М. Фокина на музыку С. В. Рахманинова 1939 года.
 «Никколо Паганини» — советский четырёхсерийный фильм 1982 года.
 «Паганини» — фильм режиссёра Клауса Кински 1989 года.
 «Ужас Паганини» — итальянский фильм ужасов 1989 года.
 «Паганини: Скрипач Дьявола» — фильм 2013 года.